Герберт () — чоловіче ім'я або прізвище, що має походження від чоловічого імені Герберт. Скорочена форма — Герб. Відомі носії:

Прізвище 
 Браян Герберт (; 1947) — американський письменник-фантаст, син письменника Френка Герберта.
 Вільям Герберт (; 1778—1847) — британський поет, політик та ботанік.
 Гері Герберт (; 1947) — американський політик, член Республіканської партії.
 Джейк Герберт (; 1985) — американський борець вільного стилю.
 Джеймс Герберт (; 1943—2013) — англійський письменник.
 Джиммі Герберт (; 1897—1968) — канадський хокеїст.
 Джонні Герберт (; 1964) — британський автогонщик.
 Ґаррі Герберт (; 1969) — британський веслувальник.
 Збіґнєв Герберт (; 1924—1998) — польський поет, есеїст, драматург.
 Ксав'є Герберт (; 1901—1984) — австралійський письменник.
 Рікі Герберт (; 1961) — новозеландський футболіст.
 Френк Герберт (; 1920—1986) — американський письменник-фантаст.

Ім'я 
 Герберт Аарон Гауптман (; 1917) — американський математик, лауреат Нобелівської премії з хімії (1985).
 Герберт Аптекер (; 1915—2003) — історик і громадський діяч США.
 Герберт Бейкер (; 1862—1946) — британський архітектор.
 Герберт Бірбом Трі (; 1852—1917) — англійський актор, режисер, театральний педагог та імпресаріо.
 Герберт Блаше (; 1882—1953) — британський і американський режисер, продюсер і сценарист.
 Герберт Блейз (; 1918—1989) — державний та політичний діяч Гренади, глава уряду країни у 1960—1961, 1962—1967 та 1984—1989 роках.
 Герберт Бренон (; 1880—1958) — американський кінорежисер епохи німого кіно в 1930-х роках.
 Герберт Гарт (; 1907—1992) — англійський філософ і теоретик права.
 Герберт Генрі Асквіт (; 1852—1928) — британський політик.
 Герберт Грубер (; 1942) — австрійський бобслеїст, олімпійський медаліст.
 Герберт Губер (; 1944) — австрійський гірськолижник, олімпійський медаліст.
 Герберт Гувер (; 1874—1964) — тридцять перший президент США з 1929 по 1933 рік.
 Герберт Ілефельд (; 1914—1995) — німецький військовий льотчик-ас за часів Третього Рейху.
 Герберт Кеннет Ейрі Шоу (; 1902—1985) — британський біолог, ботанік.
 Герберт Кілпін (; 1870—1916) — англійський футболіст.
 Герберт Кремер (; 1928) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (2000).
 Герберт Лоуфорд (; 1851—1925) — був шотландським тенісистом, який виграв Вімблдонський турнір у 1877 році та 5 разів був його фіналістом.
 Герберт Маркузе (; 1898—1979) — теоретик марксизму, один з представників Франкфуртської школи, філософ, соціолог, психолог, громадський діяч.
 Герберт Отто Гілле (; 1897—1966) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, обергруппенфюрер СС та генерал військ СС (1944).
 Герберт Прогазка (; 1955) — колишній австрійський футболіст і футбольний тренер.
 Герберт Роббінс (; 1915—2001) — американський математик і статистик.
 Герберт Саймон (; 1916—2001) — американський соціолог, економіст і педагог, лауреат Нобелівської премії з економіки (1978).
 Герберт Спенсер ( 1820—1903) — англійський філософ і соціолог вікторіанської епохи британського індустріалізму.
 Герберт Спенсер Гассер (; 1888—1963) — американський фізіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1944).
 Герберт Уеллс (; 1866—1946) — англійський письменник, відоміший як письменник-фантаст.
 Герберт Фойрер (; 1954) — австрійський футболіст, воротар.
 Герберт фон Караян (; 1908—1989) — австрійський диригент.
 Герберт Холл Тернер (; 1861—1930) — англійський астроном, член Лондонського королівського товариства.
 Герберт Цірґібель (; 1922—1988) — німецький письменник-фантаст.
 Герберт Чарлз Браун (; 1912—2004) — американський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1979).

Скорочена форма імені 
 Герб Алперт (; 1935) — американський джазовий трубач, композитор, аранжувальник і керівник оркестру, відомий як співвласник однієї з найбільших і найуспішніших компанії грамзапису «A&M Records».
 Герб Коен (; 1932-2010) — американський персональний менеджер, продюсер та музичний видавець.
 Герб Коль (; 1935) — американський бізнесмен і політик єврейського походження, сенатор США від штату Вісконсин.

Інше
 1363 Герберта (1363 Herberta) — астероїд головного поясу
Чоловічі імена